Boone Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Boone Mountain (Arkansas)
 Boone Mountain (Letcher County, Kentucky)
 Boone Mountain (Pike County, Kentucky)
 Boone Mountain (Montana)
 Boone Mountain (Pennsylvania)
 Boone Mountain (Texas)